Двадцать четвёртый сезон женской сборной России по футболу.

Россия не попала на Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015. Впервые за сезон не было проведено ни одного домашнего матча. Сборная выступила спаринг—партнером для сборных участниц Чемпионата мира 2015: Республики Корея и Франции (все матчи проиграны — по итогам которых, было принято решение о смене главного тренера сборной).

Рейтинг ФИФА

⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Тренеры

В октябре 2015 главным тренером сборной назначена Елена Фомина.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2015.

Официальные матчи

 Легенда

Игры и голы

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания

См. также

Ссылки